Marco Ciardiello – ex calciatore italiano
 Valeria Ciardiello – giornalista e conduttrice televisiva italiana